Руслан Леонидович Ива́кин, также известный как GURUDE — певец, композитор и поэт из Хакасии (но рождённый на острове Сахалин). Работает в жанрах worldmusic и ethno. Лирический баритон. Участвовал в проектах «Голос» (Первый канал), «Артист» (Россия1), «Живой звук» (Россия 1) и «Новая звезда» (Звезда). Лауреат премии Генерального Секретаря международной организации ТЮРКСОЙ (2013 г., г. Анкара), дважды лауреат премии президента РФ (2010—2011).

Биография 
Руслан (GURUDE) родился 13 сентября 1987 г. (о. Сахалин, с. Вал). ГУРУДЭ (GURU DE) — фамилия предков Руслана (Гу́ру — достойный, непоколебимый, мастер и ДЭ — добродетель, благодать, достоинство, доблесть), и теперь его этнический псевдоним.

В 1996 году семья Руслана переехала в Республику Хакасия, где была родина его родителей. Он занимался пением с 9 лет, но музыкальной школы в степной деревне не было, поэтому после занятий в общеобразовательной школе, Руслан нередко ходил пешком из своей деревни в районный центр, чтобы учиться вокалу. Первыми его учителями были Т. Першина и Н. Ерахтина. Дебют GURUDE состоялся на сцене в школе (Руслан учился в 3 классе) с песней «Наступила осень», которую для своей школы он написал сам.

В 2011 году получил высшее образование в ХГУ им. Н. Ф. Катанова, экономическое и филологические (переводчик с немецкого языка), также получил дополнительное образование на факультете «Эстрадный вокал» (педагог Т. Маслова). В 2010 году Руслан начал работать в Хакасской государственной филармонии артистом, также он пел в группе «Регион 19» и получал уроки академического вокала (педагог М. Штарк). В филармонии он работал с симфоническим и духовым оркестрами. В 2014 году в Москве получил дополнительное продюсерское образование в Бизнес-школе RMA. В период с 2013 по 2014 год обучался вокалу и получил мастер классы у таких педагогов, как Г. Троянова (певица (сопрано), профессор Международной Летней академии «Моцартеум» (Зальцбург, Австрия), В. Гордадзе (Заслуженный артист Грузии, композитор, профессор) и Greg Enriquez (Лос-Анджелес).

С 2010 года Руслан начал сотрудничать с Татьяной Фёдоровной Шалгиновой (народная артистка Республики Хакасия, композитор, пианист), они совместно создали несколько песен и написали вокально-инструментальный цикл на немецком языке «Heute Abend werd´ ich Wind sein» («Сегодня вечером я буду ветром») (муз. Т. Шалгиновой, стихи Р. Ивакина) для посольства Германии, выиграв его грант в 2012 году.

В 2014 году Т. Шалгинова написала песню «Tуhannar» для дуэта GURUDE и Батырхана Шукенова. Он высоко оценивал творчество Руслана. В 2014 году Батыр подарил GURUDE свою песню «Письма» на проекте «Живой звук» (телеканал Россия). В 2015 году GURUDE презентует свой первый альбом с одноименным названием «GURUDE» и посвящает его Ветру, своему духовному учителю. Туда вошли три песни на древнем тюркском языке (хакасский язык) в жанре «World music»: «Колыбельная», «Степной мираж», «Соляр», а также клипы к двум песням (их снял известный хакасский режиссёр Юрий Курочка). На iTunes вышло 2 дуэтных и 11 сольных композиции. Песни Руслана отмечены профессионалами как на российском, так и на и международном уровне. С 24 марта по 30 марта 2015 года презентации дебютного альбома прошли на концертах в Вене, Ашхабаде, Париже, Кельне, по приглашению международных организаций ТЮРКСОЙ и ЮНЕСКО.
В 2018 году Руслан открывал международный фестиваль BEMA — блок фестиваля в США «BURNING MAN» Marian Godel.

В ноябре 2018 года GURUDE выступал в Японии, в городах Токио, Хамамацу, Йокогама и Кавасаки. В октябре того же года голос GURUDE прозвучал на сцене ARENA DI VERONA в г. Верона (Италия).

В 2019 году GURUDE прошёл отбор и был приглашён в Нью-Йорк на постановку бродвейского мюзикла. 25 ноября в Angel Orensanz Foundation состоялась премьера шоу Broadwaydreams. Также он участвовал в открытии Всемирной Универсиады в Красноярске.

Руслан сотрудничал с театром «Ленинградцентр», сейчас работает с продюсерским центром И. Авербуха, «Союзом композиторов России», президентским симфоническим оркестром Турции, оркестром И. Бутмана, хором им. А. В. Александрова, международными организациями ЮНЕСКО и ТЮРКСОЙ.

На данный момент выпустил три студийных альбома, готовится к выходу четвёртый альбом на английском языке. Также совместно со скульптором Антоном Овдиным выпустил серию этнических амулетов ручной работы из кедра.

9 октября 2021 года в Хакасском национальном драматическом театре имени А.М. Топанова состоялась премьера моноспектакля "Тайна Белого Июса". GURUDE написал легенду в стихах о знаменитом петроглифе "Белая Лошадь" на Чёрной горе в Орджоникидзевском районе республики Хакасия, возраст которого составляет примерно 16-18 тысяч лет.

25 января 2022 года легенда "Тайна Белого Июса" вышла в печатном формате. Иллюстрированное (художники А. Девятникова, Т.Мосс) издание содержит 120 страниц, а также словарь используемых в тексте названий и слов на хакасском языке. Легенда готовится к выходу в аудиоформате.

8 сентября 2022 года вышел в свет сборник нот и стихов "Таёжные сны Енисея", куда вошли стихи Руслана и ноты на музыку, написанную Татьяной Шалгиновой .

Участие в постановках 
 Мюзикл «Под первой звездой» (роль: Ангел) (Хакасская республиканская филармония им. В. Г. Чаптыкова)
 Шоу «Illusio: Повелители грёз» (роль: Белый Фавн) (шоу-пространство Ленинград Центр)
 Шоу «Фавориты Луны» (роль: Он) (шоу-пространство Ленинград Центр)
 Спектакль на льду «Ромео и Джульетта» (роли: партии Чумы, Меркуцио, отца Капулетти)
 Спектакль на льду «Волшебник страны Оз» (роли и озвучка: ведьма Брунгильда, Железный дровосек, Страж, дядюшка Генри, Волшебник, Бальтазар, Трусливый Лев, Рассказчик, вороны, обезьяны, динозавр, совы, кукушки, таинственный лес, ветер, маки)
 Спектакль на льду «Алиса в стране Чудес» (роли и озвучка: Чеширский кот, Шляпник, Бродар, Шахматный король, отец Алисы, Рыба-глашатай, Конфитюрель, конь)

Участие в показах и иных шоу 
 Шоу группы Винтаж «Запретный мир» (2014)
 Церемония открытия Всемирной Универсиады в Красноярске (2019)
 Открытие модного показа «Обратная сторона Луны» дизайнера Светланы Евстигнеевой (2019)
 Mercedes-Benz Fashion Week, перфоманс WEREWOLFFAMILY на показе YULIA KOSYAK
 Шоу «Вместе и навсегда», выступление фигуриста Евгения Кузнецова под композицию «Circle of the Spirits» (2019)
 Шоу «Ледниковый период», выступление Надежды Михалковой и Максима Маринина под композицию «Реченька» (исполнение совместно с Евгенией Рябцевой) (2020)

Благотворительная деятельность 
В апреле 2015 года в результате крупных лесных пожаров на юге Сибири было уничтожено 38 поселений, около 6 тысяч человек остались без жилья. Совместно с певицей Натальей Гулькиной был организован сбор гуманитарной помощи для погорельцев: удалось собрать около тонны вещей (продукты, игрушки, одежда, школьные принадлежности, бытовая химия и прочее).

13 декабря 2020 принял участие в благотворительном вечере-аукционе фонда «Благодарение», направленном на сбор средств для детей, больных тяжелыми врождёнными заболеваниями.

Награды 
 «Символ творческого успеха» — награда Хакасской Республиканской филармонии (2010)
 Благодарственное письмо Министерства культуры Республики Хакасия (2011)
 Благодарственное письмо Правительства Республики Хакасия за развитие этнической музыки (2012)
 Награда Общественной Палаты Республики Хакасия «Социальная звезда» за активное участие в организации и реализации добровольческих и благотворительных акций на благо жителей Республики Хакасия (2012)
 Благодарственное письмо посла Германии в России Ульриха Бранденбурга за значительный вклад в развитие германо-российских отношений (2013)
 Благодарственное письмо А. Пиманова («Человек и Закон») за участие в проекте «Новая Звезда» (2015)
 Премия С. Шойгу за победу в проекте «Новая Звезда» (2015)
 Благодарственное письмо министра спорта и молодежи Турции
 Благодарственное письмо Мэра г. Абакан за выдающиеся результаты в области искусства
 Благодарственное письмо народного артиста СССР Иосифа Кобзона, директора ансамбля А. В. Александрова

Дискография 
Альбом «GURUDE» (2015)

 If Only
 Кусни корлан
 Shambala
 Счастье матери
 Tуhannar
 Дорога домой
 Месяц холостой
 Без любви
 Степной мираж
 Heute Wird Vergessen
 Aqualterra

Примечания

Ссылки 
 gurude.ru — официальный сайт исполнителя
 instagram.com/gurude.ru — страница в Instargam
 vk.com/gurude_ethno — официальная группа ВКонтакте
 youtube.com/channel/UCupA5HALukOTZlY65opUEyA — канал на YouTube

Композиторы по алфавиту